Großenbauer ist der Name folgender Orte:

 Großenbauer (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Großenbauer (Gemeinde Hohenberg), Ortsteil von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Großenbauer (Gemeinde Krieglach), Ortslage in Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark